Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сент-Іпполіт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн